Plusieurs comètes ont été co-découvertes par le Mount Lemmon Survey et Pan-STARRS et portent en conséquence leurs noms conjoints :

 302P/Lemmon-PANSTARRS

 P/ (Lemmon-PANSTARRS)

 P/2014 R5 (Lemmon-PANSTARRS)

 C/2014 W5 (Lemmon-PANSTARRS)

 P/2015 B4 (Lemmon-PANSTARRS)

 P/2015 D6 (Lemmon-PANSTARRS)

 P/ (Lemmon-PANSTARRS)

 P/2019 A6 (Lemmon-PANSTARRS)

 P/2020 K9 (Lemmon-PANSTARRS)

 P/2020 O1 (Lemmon-PANSTARRS)

Homonymie de comètes